Barani Mnich (słow. Baraní mních) – turnia w południowo-wschodniej grani Wyżniego Baraniego Zwornika
 Barani Kopiniaczek (słow. Baraní mních) – turnia w południowo-zachodniej grani Niżniego Baraniego Zwornika